Bel Air pode se referir a:

Geografia 
 Bel Air  (Maurício), em Maurício.

 nos Estados Unidos da América
Bel Air (Los Angeles), bairro de Los Angeles, Califórnia.
Hotel Bel Air, em Los Angeles, Califórnia.
Bel Air (Alabama), no estado do Alabama.
Bel Air (Kentucky), no estado do Kentucky.
Bel Air (Maryland), no estado de Maryland.
Bel Air (Tennessee), no estado do Tennessee.
Bel Air (Texas), no estado do Texas.
Bel Air (Virgínia), no estado da Virgínia.
Bel-Air (Flórida), no estado da Flórida.
 Bel Air North
 Bel Air South

 no Brasil
 Bel Air (São Paulo), no estado de São Paulo

Indústria 
 Chevrolet Bel Air, marca de automóvel.

Entretenimento 
 The Fresh Prince of Bel-Air, programa televisivo da NBC

Musica 
 Bel Air (álbum), da banda Guano Apes
 Bel Air (canção), gravada por Lana Del Rey

Ver também 
 Bel Aire
 Bellaire

Desambiguação